Noordelijke dikbekkanarie
 Zuidelijke dikbekkanarie